Saint Georges et le Dragon est une légende du Moyen Âge devenue un thème important de l'iconographie chrétienne. De nombreuses œuvres représentent saint Georges terrassant le dragon, notamment :

Sculptures 
 Saint Georges et le Dragon de Salvador Dalí (1984), château de Pommard en France ;
 Saint Georges et le Dragon, sculpture en bois située à la Storkyrkan de Stockholm en Suède ;
 Saint Georges et le Dragon, sculpture en bois polychrome dans la basilique de Quelven située à Guern dans le Morbihan en France ;

Peintures 
 Saint Georges et le Dragon de Paolo Uccello (),  de Londres au Royaume-Uni ;
 Saint Georges et le Dragon de Vittore Carpaccio (1504),  à Venise en Italie ;
 Saint Georges et le Dragon de Raphaël (1503-1505), musée du Louvre à Paris en France ;
 Saint Georges et le Dragon de Raphaël (1506),  de Washington aux États-Unis ;
 Saint Georges et le Dragon, du Tintoret (vers 1580) ;
 Saint Georges et le Dragon de Rubens (1606-1608), musée du Prado de Madrid en Espagne ;
 Saint Georges et le Dragon de Gustave Moreau (1889),  de Londres au Royaume-Uni ;

Ouvrages 

 
  ;
musiques
 , une chanson de 1979 du groupe de rock Toto.

Religion dans l'art et la culture